Pepillo Salcedo kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Pepillo Salcedo (kommun), Monte Cristi, 
 Pepillo Salcedo (ort), Monte Cristi,